David Johnson – allenatore di calcio e calciatore inglese
David Johnson – cestista statunitense
 David Johnson – giocatore di football americano statunitense
 David Johnson – pittore statunitense